Thalheimer ist der Familienname folgender Personen:

 August Thalheimer (1884–1948), deutscher Marxist
 Bertha Thalheimer (1883–1959), deutsche kommunistische Politikerin
 Else Thalheimer (1898–1987), deutsche Musikwissenschaftlerin 
 Michael Thalheimer (* 1965), deutscher Regisseur
 Paul Thalheimer (1884–1948), deutscher Maler
 Peter Thalheimer (* 1946), deutscher Flötist und Musikwissenschaftler 
 Siegfried Thalheimer (1899–1981), deutscher Journalist, Kunsthändler und Buchautor

Thalheimer steht für:
 Thalheimer (Mineralwasser)